Существуют следующие хлориды хрома: